Arrival kan syfta på:

 Arrival – album av popgruppen ABBA
 Arrival (film) – en amerikansk science fiction-film från 2016 i regi av Denis Villeneuve
 The Arrival – låt av The Attic
 The Arrival (album) – det svenska death metal-bandet Hypocrisys åttonde studioalbum från 2004
 The Arrival (film, 1996) – en amerikansk/mexikansk film från 1996 i regi av David Twohy